Diede de Groot era la campionessa in carica e ha riconquistato il titolo battendo in finale Yui Kamiji con il punteggio di 4–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019